Мугам:

 Мугам — один из основных жанров азербайджанской традиционной музыки.
 Мугам — картина азербайджанского художника Тогрула Нариманбекова.
 Мугам 2005 — первый телевизионный конкурс молодых исполнителей азербайджанских мугамов.
 Мугам 2007 — второй телевизионный конкурс молодых исполнителей азербайджанских мугамов.